Magas bzw. Magaš ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Magas (Kyrene), König von Kyrene im 3. Jahrhundert v. Chr.
 Magas (Sohn des Ptolemaios III.), Prinz in Ägypten im 3. Jahrhundert v. Chr.

 Boris Magaš (1930–2013), jugoslawischer bzw. kroatischer Architekt
 Damir Magaš (* 1953), kroatischer Geograph 
 Dragan Magaš (* 1956), kroatischer Tourismusmanager 
 István Magas (* 1952), ungarischer Wasserballspieler
 Ljubomir Magaš (1948–1986), jugoslawischer Amateurboxer, Zuhälter und Bandenführer in Frankfurt am Main, genannt der „Pate von Frankfurt und Offenbach“

Magas bzw. Magaš steht für:

 Magas (Inguschetien), Stadt in Russland, Hauptstadt der autonomen Republik Inguschetien
 Magaš (Bojnik), Dorf in der Gemeinde Bojnik, Serbien